Das Aberto de São Paulo 2013 war ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2012 bis zum 6. Januar 2013 in São Paulo, Brasilien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Letztjähriger Sieger im Einzel war Thiago Alves. Im Doppel gewann das brasilianische Duo Fernando Romboli und Júlio Silva den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 84 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 76 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 84 kB)

ATP Challenger Tour 2013
ATP Challenger São Paulo